Лассуэлл () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Лассуэлл, Гарольд Дуайт (1902—1978) — американский политолог, один из основоположников современной политологии
 Лассуэлл, Ширли Шлезингер (1923—2007) — американская предпринимательница, известная своим судебным процессом по поводу правообладания роялти Винии-Пуха.

См. также 
 Ласвелл, Билл